Московский тракт — принятое во многих регионах России название исторического сухопутного маршрута Сибирский тракт в обратном сибирскому направлении — из Сибири в сторону Москвы. Стало базой для топонимов:
 Московский тракт — магистральная улица в Екатеринбурге, к западной окраине города параллельно подходят старая дорога Старо-Московский тракт и новое шоссе Ново-Московский тракт
 Московский тракт — улица в Томске
 Московский тракт — улица в Тюмени